Butcher Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butcher Mountain (Carbon County, Montana)	
 Butcher Mountain (Lewis and Clark County, Montana)	
 Butcher Mountain (Powell County, Montana)	
 Butcher Mountain (Washington)